Az ókori Egyiptom XXII. dinasztiája a líbiaiak meswes nevű törzsének vezető családja. A hatalmat fokozatosan vették át, először a Deltavidéken, majd az egész folyamvölgyben. Végül más líbiai előkelő családokkal és saját családjuk mellékágaival szemben fokozatosan vesztették el azt.

A családfa 

 22